Уиллкокс — фамилия.

 Уиллкокс, Мэри (ок. 1791 — 1865) — авантюристка, выдававшая себя за принцессу из экзотических стран.
 Уиллкокс, Питер (род. 1953) — американский активист «Гринпис», капитан кораблей Rainbow Warrior и Arctic Sunrise.
 Уиллкокс, Тойа (род. 1958) — английская актриса и певица.

См. также 
 Уилкокс